Rio Pardo steht für:

Orte in Brasilien:

 Rio Pardo, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Rio Pardo de Minas, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 Ribas do Rio Pardo, Gemeinde im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Santa Cruz do Rio Pardo, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São José do Rio Pardo, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 Vargem Grande do Rio Pardo, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais

Flüsse in Brasilien:

 Rio Pardo (Bahia), Fluss im Bundesstaat Bahia
 Rio Pardo (Mato Grosso do Sul), Fluss im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Rio Pardo (Minas Gerais), Fluss im Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Pardo (Rio Jacuí), Fluss im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Zufluss des Rio Jacuí
 Rio Pardo Grande, Fluss im Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Pardo Pequeno, Fluss im Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Pardo (Rio Grande), Fluss im Bundesstaat São Paulo, Zufluss des Rio Grande (Brasilien)
 Rio Pardo (Rio Paranapanema), Fluss im Bundesstaat São Paulo, Zufluss des Paranapanema
 Rio Pardo (Ribeira), Fluss im Bundesstaat Paraná, Zufluss des Rio Ribeira

Schiffe:

 Rio Pardo, Schiff der  Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, siehe Rio Negro (Schiff, 1905)

Siehe auch:

 Pardo
 Rio-Pardo-Indianer